Margaretha van Beieren (1363-1423)
 Margaretha van Wittelsbach (1376-1434), ook Margaretha van Beieren-Lotharingen genoemd